Kontinentální hokejová liga 2022/2023 bude patnáctým ročníkem KHL. V lize bude hrát 22 týmů ze 4 zemí – Ruska, Číny, Kazachstánu a Běloruska. Titul z předcházejícího ročníku obhajuje CSKA Moskva, který ve finále zdolal Metallurg Magnitogorsk.

Zúčastněné kluby

Změny před sezónou

Změny během sezóny

Rozdělení do divizí

Základní část

Východní konference

Západní konference

Playoff

Reference 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2022
Lední hokej v roce 2023
Sport v Rusku v roce 2022
Sport v Rusku v roce 2023